Slave to the Game е пети студиен албум на метълкор групата Emmure. Издаден е на 10 април 2012 г. от Victory Records.

Обща информация 
На 20 януари 2012 г. става ясно името на албума, а на 14 февруари Victory Records пуска тийзър с обложката. На 7 март „Protoman“ е пусната като сингъл първо във Vevo акаунта на групата. „I Am Onslaught“ е налична в iTunes и Amazon.com.

„Slave to the Game“ е най-резултатният албум на групата, като той се класира на 58-о място в Billboard 200.

Състав 
 Франки Палмъри – вокали
 Джеси Кетив – китара
 Майк Мълхолънд – китара
 Марк Дейвис – бас
 Марк Кастийо – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Емюр
Музикални албуми от 2012 година